

Chimica 
 R20 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-20 – sigla del triclorometano

Trasporti 
 R20 – tangenziale di Bruxelles (Belgio)